Miss Moon ist eine französische Zeichentrickserie, die seit 2016 produziert wird.

Handlung 
Das Kindermädchen Miss Moon ist für die drei Geschwister Jules (8), Lola (12) und Baby Joe (18 Monate) zuständig. Jedoch ist sie keine normale Nanny und nutzt ihre magischen Fähigkeiten um ihren Job einfacher zu gestalten und den Kindern besser helfen zu können. Dies führt allerdings auch häufiger dazu, dass sie für Chaos sorgt, da sich ihre Magie leider manchmal verselbstständigt.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2016 von Safari de ville und TF1 in Frankreich produziert. Dabei sind 52 Einzelfolgen, bzw. 26 Doppelfolgen entstanden.

Erstmals wurde die Serie am 17. April 2016 auf TFOU TV ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgte am 17. Januar 2018 auf KiKA. Zudem erscheint die Serie auf DVD.

Synchronisation 
Die Synchronisation entstand bei Bavaria Synchron unter der Synchronregie von Simon Mora mit Dialogbüchern von Mora und Inez Günther. Die Hauptrollen übernahmen Gabrielle Pietermann, Paulina Rümmelein und Dominik Schneider.

Episodenliste

Weblinks 
 
 
 Miss Moon auf KIKA.de

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Frankreich)
Fernsehserie der 2010er Jahre